H33 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bixhoma Observatory, di Bixby